

Cinema
Patto di sangue (Blood Vows: The Story of a Mafia Wife) – film del 1987 diretto da Paul Wendkos
Patto di sangue (Bound By Honor) – film del 1993 diretto da Taylor Hackford
Patto di sangue (Sorority Row) – film del 2009 diretto da Stewart Hendler

Varianti
The Contract - Patto di sangue (The Contract) – film del 1999 diretto da Steven R. Monroe
Real Deal - Patto di sangue (The Real Deal) – film del 2002 diretto da Tom Burruss
The Brotherhood - Patto di sangue (The Brotherhood IV: The Complex) – film del 2005 diretto da David DeCoteau

Musica
Patto di Sangue – crew composta da Flaminio Maphia e La Fossa
Patto di sangue – traccia dell'album Italy's Most Wanted dei Flaminio Maphia

Televisione
Patto di sangue (Yo, Adrian) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Cold Case - Delitti irrisolti
Patto di sangue (Blood Oath) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Star Trek: Deep Space Nine
Patto di sangue (Left for Dead) – episodio dell'undicesima serie de L'ispettore Barnaby
Patto di sangue (Pacto de sangre) – episodio della prima stagione della serie televisiva Genesis

Letteratura
Patto di sangue (The Corpse That Never Was) – romanzo di Brett Halliday del 1964 
Patto di sangue (If You Could See Me Now) – romanzo di Peter Straub del 1976
Patto di sangue – romanzo di Tanya Huff